Maria Magdalena (Wenen, 26 maart 1689 – Wenen, 1 mei 1743), aartshertogin van Oostenrijk, was de dochter van keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk.

Leven 
Aartshertogin Maria Magdalena werd geboren als de jongste, overlevende dochter keizer Leopold I en diens derde echtgenote Eleonora, dochter van keurvorst Filips Willem van de Palts. Ze was de zus van de keizer Jozef I en keizer Karel VI. Ze had een goede band met haar nicht Maria Theresia, de dochter van haar broer Karel VI.
Maria Magdalena’s zuster Maria Anna was koningin-gemalin van Portugal.

Maria Magdalena leed een teruggetrokken leven, waar weinig over bekend is. Er is ooit gesuggereerd dat ze met iemand zou trouwen van het Portugese hof, waar ook haar zus Maria Anna leefde. Deze plannen waren echter in een voorstadium en zijn nooit verder ontwikkeld. Maria Magdalena bleef haar leven lang dan ook ongetrouwd. 

Ze stierf op 54-jarige leeftijd aan een longontsteking en werd begraven in de Kapuzinergruft te Wenen.

Habsburg
Aartshertog (niet regerend)
Oostenrijk, M